De Gaetano (variantes possibles selon les pays : de Gaetano, DeGaetano, Degaetano) est un patronyme d'origine italienne dérivé du prénom Gaetano. En Italie, il est surtout présent dans le sud du pays, notamment en Sicile, en Campanie et en Calabre. 

Il est notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
  (né en 1966), marcheur italien ; 
  (né en 1952), juge maltais ; juge à la Cour européenne des droits de l'homme. 

Variante DeGaetano : 
  (1894–1958), monteur américain ; 
  (né en 1946), pianiste et compositeur américain.

Notes et références 

Patronyme italien